El nombre Alejandro Hernández puede referirse a:

 Alejandro Hernández Hernández (1982-), árbitro de fútbol español.
 Alejandro Hernández Maiquez (1990-),  baloncestista español.
 Alejandro Hernández Ch. (2000-),  político mexicano.
 Alejandro Hernández R. (1890-1950), jurisconsulto colombiano.
 Alejandro Hernández Reinoso (1990-), cineasta y humorista venezolano.
 Alejandro Hernández (1970-), guionista, profesor de guion y novelista cubano y español.